Kepulauan Sula kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sulaöarna, Maluku Utara, 
 Kabupaten Kepulauan Sula, kabupaten, Maluku Utara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar